Кратер Вегенер () — ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого геофизика и метеоролога, создателя теории дрейфа материков, Альфреда Лотара Вегенера (1880—1930) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Вуд на западе; кратер Стефан на северо-востоке, кратер Разумов на юге, кратер Ландау на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 95,8 км, глубина 2,82 км.

Кратер умеренно разрушен, внутренний и внешний склон перекрыты несколькими небольшими кратерами, юго-западная часть вала частично перекрывает соседний кратер Ландау. Высота вала над окружающей местностью 1410 м, объем кратера составляет приблизительно 7400 км³. Внутренний склон вала значительно шире в южной части и образует пересеченную местность в южной части чаши кратера. В западной части чаши находится приметный кратер, прилегающий к внутреннему склону. Остальная часть дна чаши плоская и не имеет значительных структур.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Вегенер K относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны